Non c'è nessun detentore del titolo poiché l'edizione precedente è stata cancellata a causa della pandemia di COVID-19.

In finale Benjamin Bonzi ha sconfitto Liam Broady con il punteggio di 7–5, 6–4.

Teste di serie 

  Prajnesh Gunneswaran (primo turno)
  Benjamin Bonzi (campione)
  Marc-Andrea Hüsler (primo turno)
  Jay Clarke (primo turno)

  Brayden Schnur (primo turno)
  Cem İlkel (semifinale)
  Peter Polansky (quarti di finale)
  Roberto Cid Subervi (primo turno)

Qualificati 

  Mirza Bašić (quarti di finale)
  Liam Broady (finale)

  Nick Chappell (semifinale)
  Ryan Peniston (primo turno)

Wildcard 

  Robbie Arends (primo turno)
  Vaughn Hunter (primo turno)

  Khololwam Montsi (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 
 
 

PotchOpen I 2021